Evangelie volgens Matteüs, een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.
Het evangelie volgens Matteüs (film), een Italiaans-Franse zwart-wit speelfilm uit 1964, geregisseerd door Pier Paolo Pasolini.